Claude Larose peut désigner :
 Claude Larose (1942-), un joueur de hockey sur glace québécois ;
 Claude Larose (1951-), un homme politique québécois.
 Claude Larose (1955-), un joueur de hockey sur glace québécois ;